GG steht für:
 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Verfassung Deutschlands
 Großes Gewächs, Klassifikationsstufe für Weine
 Gefangenengewerkschaft/Bundesweite Organisation, deutsche Interessensvertretung gefangener Arbeiter
 Geschworenengericht, Gericht, in dem Geschworene beteiligt sind
 Gütergemeinschaft (Ehe), ehelicher Güterstand
 Goethe-Gesellschaft, literarisch-wissenschaftliche Gesellschaft in Weimar
 GG, Marke der Kofferfabrik Gebr. Grebenstein
 Global Greens, Weltverband der grünen Parteien
 Gadu-Gadu, polnischer Instantmessenger
 Guernsey, Ländercode nach ISO 3166
 Generalgouvernement, Gebiete der Zweiten Polnischen Republik, 1939–1945 vom Deutschen Reich besetzt
 Generalgouverneur, Verwaltungsbeamter
 Girls’ Generation, eine südkoreanische Girlgroup
 GG Allin, Kevin Michael Jesus Allin (1956–1993), US-amerikanischer Rock- und Punkmusiker

Flugverkehr:
 Air Comores International (IATA-Code), ehemalige komorische Fluggesellschaft
 Guinea-Bissau, nach dem ICAO-Code

Kfz-Kennzeichen:
 auf deutschen Kfz-Kennzeichen Kreis Groß-Gerau
 auf britischen Kfz-Kennzeichen Maidstone

Werktitel:
 Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft, geschichtswissenschaftliche Zeitschrift
 Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, begriffsgeschichtliches Handwörterbuch

Gymnasien:
 Gabrieli-Gymnasium, Gymnasium in Eichstätt, Bayern
 Gymnasium Gaimersheim, Gymnasium in Gaimersheim, Bayern
 Gymnasium Gars, Gymnasium in Gars am Inn, Bayern

 Gymnasium Gernsheim, Gymnasium in Gernsheim, Hessen
 Gnadenthal-Gymnasium, Gymnasium in Ingolstadt, Bayern
 Goerdeler-Gymnasium Paderborn, Gymnasium in Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Goethe-Gymnasium Regensburg, Gymnasium in Regensburg, Bayern
 Gymnasium Gröbenzell, Gymnasium in Gröbenzell, Bayern
 Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing, bis Dezember 2019 Gymnasium Grafing, Gymnasium in Grafing, Bayern

gg steht für:
 Gauge (Technik), eine Maßeinheit
 good game, siehe Gamersprache#G

*gg* steht für:
 großes Grinsen, Netzjargon; siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#G

.gg steht für:
 .gg, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) der britischen Insel Guernsey

Siehe auch:
 Gleichgewicht

Abkürzung